Interiör (av franska Intérieur) kan syfta på:
Interiör – det inre av en byggnad eller liknande anläggning inklusive rummens inredning
Interiör (konst) – inom bildkonsten motiv där rum eller interiörer i en byggnad visas 
Interiör (pjäs) – en teaterpjäs av belgaren Maurice Maeterlinck från 1894
Interiör (målning av Degas) – en målning av Edgar Degas från 1868–1869 
Interiör (målning av Hammershøi, 1894) – en målning av danske konstnären Vilhelm Hammershøi på Göteborgs konstmuseum från 1894
Interiör (målning av Hammershøi, 1898) – en målning av danske konstnären Vilhelm Hammershøi på Nationalmuseum från 1898
Interiör (målning av Hammershøi, 1899) – en målning av danske konstnären Vilhelm Hammershøi på Göteborgs konstmuseum från 1899
Interiör (målning av Billgren) – en målning från 1971 av Ola Billgren på Norrköpings konstmuseum